Isermann ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Isermann (* 1944), deutscher Jurist, Präsident Oberlandesgericht Braunschweig
 Gerhard Isermann (1931–2015), deutscher lutherischer Theologe
 Heinz Isermann (* 1941), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Ingrid Isermann (* 1943), Schweizer Autorin und Kulturjournalistin
 Ludolph Isermann (* 1882, † unbekannt), deutscher Fabrikant
 Maike Isermann (* 1963), deutsche Biologin
 Rolf Isermann (* 1938), Professor für Regelungstechnik und Wissenschaftler für Mechatronik
 Thomas Isermann (* 1957), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler